Live at Masters of Rock může být:

 Live at Masters of Rock (album, Annihilator) – koncertní album/DVD skupiny Annihilator z roku 2009
 Live at Masters of Rock (album, Korpiklaani) – koncertní album/DVD skupiny Korpiklaani z roku 2017